Rahav ist der Familienname folgender Personen:
 Amit Rahav (* 1995), israelischer Schauspieler
 Eli Rahav (* 1940), israelischer Marineoffizier
 Sivan Rahav-Meir (* 1981), israelische Journalistin

Rahav ist der Name zweier israelischer U-Boote
 der ehemaligen HMS Sanguine (P266)
 der Rahav (U-Boot, 2016)